Kamień filozoficzny – legendarna substancja poszukiwana przez alchemików
 Kamień filozoficzny (powieść) – powieść Marguerite Yourcenar z 1968 roku
 Harry Potter i Kamień Filozoficzny – 4 hasła